Мото́рный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Липецке:
 Моторный переулок;
 2-й Моторный переулок.
 Моторный переулок — улица в Нижнем Новгороде.
 Моторный переулок -- улица в Томске.

Украина 
 Моторный переулок — улица в Днепре.
 Моторный переулок — улица в Луганске.
 В Одессе:
 Моторный переулок.
 2-й Моторный переулок.
 3-й Моторный переулок.